Хромушин (Хромушина) — фамилия:
 Хромушин, Геннадий Борисович  (1930—2002) — сотрудник Академии общественных наук при ЦК КПСС, доктор экономических наук, профессор МГИМО.
 Хромушин, Олег Николаевич (1927—2003) — советский, российский композитор и дирижёр.

 Хромушина, Галина Федотовна (1918—1962) — советская участница антифашистского движения во время Великой Отечественной войны, журналистка.

См. также